Юрий Бобров:
 Бобров, Юрий Александрович (1952—2019) — кинематографист, президент гильдии продюсеров Союза кинематографистов России.
 Бобров, Юрий Григорьевич (род. 1947) — советский и российский искусствовед, художник-реставратор, академик Российской академии художеств (2012).